Covaz ist der Familienname folgender Personen:

 Mário Covas, brasilianischer Politiker, Gouverneur des Bundesstaats São Paulo
 Tullio Covaz (1904–1978), italienischer Regisseur